HUDF est un sigle, qui signifie :
 Hubble Ultra Deep Field, ou champ ultra-profond de Hubble, une image d'une région lointaine de l'univers prise en 2003 par le télescope spatial Hubble.

Sigle de 4 caractères